Nowa Studnica – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno.

Zobacz też 
 Studnica

Przypisy

Bibliografia 
 TERYT

Tuczno (gmina)